Фредерик V Дански (Копенхаген, 31. март 1723- Копенхаген, 14. јануар 1766) је био краљ Данске и Норвешке. Био је син Кристијана VI и Софије Магдалене од Бранденбург-Кулмбаха.

Породично стабло 

Рођени 1723.
Умрли 1766.
Династија Олденбург